Osoby
 Patrick Henry – uczestnik wojny o niepodległość USA, gubernator Wirginii
 Patrick Henry – amerykański polityk, kongresmen

 Jednostki pływające
 CSS Patrick Henry – okręt konfederacki
 SS Patrick Henry – transportowiec typy Liberty
 USS Patrick Henry (SSBN-599) – amerykański okręt podwodny